Ды́мников (Ды́мникова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Дымников, Александр Александрович (род. 1961) — физик, фотограф, путешественник.
 Дымников, Валентин Павлович (род. 1938) — российский учёный, доктор физико-математических наук, директор ИВМ РАН.